Соревнования по прыжкам с нормального трамплина и гонка на 10 километров в лыжном двоеборье среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 14 февраля.

Прыжки с трамплина прошли в Олимпийском парке Уистлера с 10:00 до 11:00 по местному времени (UTC-8), а гонка состоялась там же с 13:30 до 14:15.

После прыжков с трамплина с лидировал Янне Рююнянен, а два спортсмена, серебряный и бронзовый призёры Олимпийских игр 2006 года Магнус Моан и Феликс Готтвальд, стали 40-м и 41-м соответственно.

Во время лыжной гонки преследования большая группа спортсменов, стартовавших с отставанием от лидера в районе 40-50 секунд, довольно быстро догнала не обладавшего хорошей лыжной техникой и к тому же упавшего на одном из спусков Рююнянена. За два с половиной километра до финиша лидирующая группа состояла из семи спортсменов: Спиллейн, Лодвик, Лами-Шаппюи, Питтин, Койвуранта, Штехер и Кобаяси. Затем их догнал Билл Демонг. За 800 метров до финиша Кобаяси предпринял неудачную попытку уйти в отрыв. Сразу после этого на предфинишном подъёме Джонни Спиллейн ушёл в отрыв, но уже непосредственно во время финишного спурта его обогнал Джейсон Лами-Шаппюи, ставший первым французским олимпийским чемпионом в двоеборье с 1992 года. Кроме того, для США и Италии это были первые олимпийские медали в двоеборье. Никто из призёров ранее не выигрывал медали Олимпийских игр.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты